Vang Cseng (1979) olimpiai bronzérmes kínai sportlövő
 Vang Cseng (1985) kínai popénekesnő
 Vang Cseng (1987) kínai kalapácsvető, olimpikon